East Sullivan ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Sullivan (Maine), im Hancock County
 East Sullivan (New Hampshire), im Cheshire County